El Tambo (Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
El Tambo (Nariño), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
El Tambo (district), een district in Peru.